Edward Nowak (ur. 1880) – wojskowy, pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Edward Nowak (ur. 1940) – biskup, sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
 Edward Nowak (ur. 1950) – inżynier, ekspert gospodarczy, urzędnik państwowy i polityk
 Edward Nowak – ekonomista